Denis Clive »Denny« Hulme, novozelandski dirkač Formule 1, * 18. junij 1936, Motueka, Južni otok, Nova Zelandija, † 4. oktober 1992, Bathurst, New South Wales, Avstralija.

Življenjepis 
Denis Clive Hulme, bolj znan kot Denny Hulme, je pokojni novozelandski dirkač Formule 1, svetovni prvak v sezoni 1967 z Brabhamom z le dvema zmagama, a skupno kar osmimi uvrstitvami na stopničke (še po tri druga in tretja mesta). Po tej sezoni je prestopil v McLaren, kjer mu ni uspelo ponoviti največjega uspeha, je pa osvojil dve tretji mesti v prvenstvu v sezonah  in . Po koncu zanj, s sedmim mestom v prvenstvu, slabe sezone 1974 se je upokojil. Leta 1992 je umrl zaradi srčnega napada, ki ga je doživel za volanom dirkalnika na lokalni dirki v Avstraliji.

Popolni rezultati Formule 1 

|-
|rowspan="2"| 
!rowspan="2"| Brabham Racing Organisation
! Brabham BT7
! Climax V8
| JAR
|bgcolor="#CFCFFF"| MON8
| BEL
|
|
|
|bgcolor="#EFCFFF"| NEMRet
|
|
|
|
|
|
|
|
!rowspan="2"| 11.
!rowspan="2"| 5
|-
! Brabham BT11
! Climax V8
|
|
|
|bgcolor="#DFFFDF"| FRA4
|bgcolor="#EFCFFF"| VBRet
|bgcolor="#DFFFDF"| NIZ5
|
|bgcolor="#EFCFFF"| ITARet
| ZDA
| MEH
|
|
|
|
|
|-
|rowspan="2"| 
!rowspan="2"| Brabham Racing Organisation
! Brabham BT22
! Climax L4
|bgcolor="#EFCFFF"| MONRet
|bgcolor="#EFCFFF"| BELRet
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
!rowspan="2"| 4.
!rowspan="2"| 18
|-
! Brabham BT20
! Repco V8
|
|
|bgcolor="#FFDF9F"| FRA3
|bgcolor="#DFDFDF"| VB2
|bgcolor="#EFCFFF"| NIZRet
|bgcolor="#EFCFFF"| NEMRet
|bgcolor="#FFDF9F"| ITA3
|bgcolor="#EFCFFF"| ZDARet
|bgcolor="#FFDF9F"| MEH3
|
|
|
|
|
|
|-
|rowspan="3"| 
!rowspan="3"| Brabham Racing Organisation
! Brabham BT20
! Repco V8
|bgcolor="#DFFFDF"| JAR4
|bgcolor="#FFFFBF"| MON1
|bgcolor="#FFDF9F"| NIZ3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|rowspan="3" bgcolor="#FFFFBF"| 1.
|rowspan="3" bgcolor="#FFFFBF"| 51
|-
! Brabham BT19
! Repco V8
|
|
|
|bgcolor="#EFCFFF"| BELRet
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
! Brabham BT24
! Repco V8
|
|
|
|
|bgcolor="#DFDFDF"| FRA2
|bgcolor="#DFDFDF"| VB2
|bgcolor="#FFFFBF"| NEM1
|bgcolor="#DFDFDF"| KAN2
|bgcolor="#EFCFFF"| ITARet
|bgcolor="#FFDF9F"| ZDA3
|bgcolor="#FFDF9F"| MEH3
|
|
|
|
|-
|rowspan="2"| 
!rowspan="2"| Bruce McLaren Motor Racing
! McLaren M5A
! BRM V12
|bgcolor="#DFFFDF"| JAR5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|rowspan="2" bgcolor="#FFDF9F"| 3.
|rowspan="2" bgcolor="#FFDF9F"| 33
|-
! McLaren M7A
! Ford V8
|
|bgcolor="#DFDFDF"| ŠPA2
|bgcolor="#DFFFDF"| MON5
|bgcolor="#EFCFFF"| BELRet
|bgcolor="#EFCFFF"| NIZRet
|bgcolor="#DFFFDF"| FRA5
|bgcolor="#DFFFDF"| VB4
|bgcolor="#CFCFFF"| NEM7
|bgcolor="#FFFFBF"| ITA1
|bgcolor="#FFFFBF"| KAN1
|bgcolor="#EFCFFF"| ZDARet
|bgcolor="#EFCFFF"| MEHRet
|
|
|
|-
| 
! Bruce McLaren Motor Racing
! McLaren M7A
! Ford V8
|bgcolor="#FFDF9F"| JAR3
|bgcolor="#DFFFDF"| ŠPA4
|bgcolor="#DFFFDF"| MON6
|bgcolor="#DFFFDF"| NIZ4
|bgcolor="#CFCFFF"| FRA10
|bgcolor="#EFCFFF"| VBRet
|bgcolor="#EFCFFF"| NEMRet
|bgcolor="#CFCFFF"| ITA7
|bgcolor="#EFCFFF"| KANRet
|bgcolor="#EFCFFF"| ZDARet
|bgcolor="#FFFFBF"| MEH1
|
|
|
|
! 6.
! 20
|-
| 
! Bruce McLaren Motor Racing
! McLaren M14A
! Ford V8
|bgcolor="#DFDFDF"| JAR2
|bgcolor="#EFCFFF"| ŠPARet
|bgcolor="#DFFFDF"| MON4
| BEL
| NIZ
|bgcolor="#DFFFDF"| FRA4
|bgcolor="#FFDF9F"| VB3
|bgcolor="#FFDF9F"| NEM3
|bgcolor="#EFCFFF"| AVTRet
|bgcolor="#DFFFDF"| ITA4
|bgcolor="#EFCFFF"| KANRet
|bgcolor="#CFCFFF"| ZDA7
|bgcolor="#FFDF9F"| MEH3
|
|
! 4.
! 27
|-
| 
! Bruce McLaren Motor Racing
! McLaren M19A
! Ford V8
|bgcolor="#DFFFDF"| JAR6
|bgcolor="#DFFFDF"| ŠPA5
|bgcolor="#DFFFDF"| MON4
|bgcolor="#CFCFFF"| NIZ12
|bgcolor="#EFCFFF"| FRARet
|bgcolor="#EFCFFF"| VBRet
|bgcolor="#EFCFFF"| NEMRet
|bgcolor="#EFCFFF"| AVTRet
| ITA
|bgcolor="#DFFFDF"| KAN4
|bgcolor="#EFCFFF"| ZDARet
|
|
|
|
! 13.
! 9
|-
|rowspan="2"| 
!rowspan="2"| Yardley Team McLaren
! McLaren M19A
! Ford V8
|bgcolor="#DFDFDF"| ARG2
|bgcolor="#FFFFBF"| JAR1
|bgcolor="#EFCFFF"| ŠPARet
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|rowspan="2" bgcolor="#FFDF9F"| 3.
|rowspan="2" bgcolor="#FFDF9F"| 39
|-
! McLaren M19C
! Ford V8
|
|
|
|bgcolor="#CFCFFF"| MON15
|bgcolor="#FFDF9F"| BEL3
|bgcolor="#CFCFFF"| FRA7
|bgcolor="#DFFFDF"| VB5
|bgcolor="#EFCFFF"| NEMRet
|bgcolor="#DFDFDF"| AVT2
|bgcolor="#FFDF9F"| ITA3
|bgcolor="#FFDF9F"| KAN3
|bgcolor="#FFDF9F"| ZDA3
|
|
|
|-
|rowspan="2"| 
!rowspan="2"| Yardley Team McLaren
! McLaren M19C
! Ford V8
|bgcolor="#DFFFDF"| ARG5
|bgcolor="#FFDF9F"| BRA3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
!rowspan="2"| 6.
!rowspan="2"| 26
|-
! McLaren M23
! Ford V8
|
|
|bgcolor="#DFFFDF"| JAR5
|bgcolor="#DFFFDF"| ŠPA6
|bgcolor="#CFCFFF"| BEL7
|bgcolor="#DFFFDF"| MON6
|bgcolor="#FFFFBF"| ŠVE1
|bgcolor="#CFCFFF"| FRA8
|bgcolor="#FFDF9F"| VB3
|bgcolor="#EFCFFF"| NIZRet
|bgcolor="#CFCFFF"| NEM12
|bgcolor="#CFCFFF"| AVT8
|bgcolor="#CFCFFF"| ITA15
|bgcolor="#CFCFFF"| KAN12
|bgcolor="#DFFFDF"| ZDA4
|-
| 
! Marlboro Team Texaco
! McLaren M23
! Ford V8
|bgcolor="#FFFFBF"| ARG1
|bgcolor="#CFCFFF"| BRA12
|bgcolor="#CFCFFF"| JAR9
|bgcolor="#DFFFDF"| ŠPA6
|bgcolor="#DFFFDF"| BEL6
|bgcolor="#EFCFFF"| MONRet
|bgcolor="#EFCFFF"| ŠVERet
|bgcolor="#EFCFFF"| NIZRet
|bgcolor="#DFFFDF"| FRA6
|bgcolor="#CFCFFF"| VB7
|bgcolor="#EFCFFF"| NEMRet
|bgcolor="#DFDFDF"| AVT2
|bgcolor="#DFFFDF"| ITA6
|bgcolor="#DFFFDF"| KAN6
|bgcolor="#EFCFFF"| ZDARet
! 7.
! 20
|}

Glej tudi 

 seznam novozelandskih dirkačev

Sklici in opombe 

Svetovni prvaki Formule 1
Novozelandski dirkači
Novozelandski vozniki Formule 1
Brabhamovi dirkači Formule 1
McLarnovi dirkači Formule 1
Sprejeti v Mednarodni motošportni hram slavnih
Umrli za miokardnim infarktom